До списку лускокрилих Латвії віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані у Латвії.

Згідно з останніми оцінками, існує 2 448 видів лускокрилих із 68 родин, що зустрічаються на території Латвії.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae) 

 Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)
 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
 Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829)
 Erynnis tages (Linnaeus, 1758) — Головчак Таґес
 Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
 Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
 Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
 Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)
 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
 Aricia eumedon (Esper, 1780)
 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
 Cupido minimus (Fuessly, 1775)
 Cupido argiades (Pallas, 1771)
 Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
 Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
 Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
 Lycaena dispar (Haworth, 1802)
 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
 Lycaena tityrus (Poda, 1761)
 Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
 Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
 Phengaris teleius (Bergstrasser, 1779)
 Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
 Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, 1779)
 Plebejus idas (Linnaeus, 1761)
 Plebejus optilete (Knoch, 1781)
 Polyommatus damon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
 Pseudophilotes baton (Bergstrasser, 1779)
 Satyrium ilicis (Esper, 1779)
 Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)
 Satyrium w-album (Knoch, 1782)
 Scolitantides orion (Pallas, 1771)
 Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

Сонцевики (Nymphalidae) 

 Aglais io (Linnaeus, 1758)
 Aglais urticae (Linnaeus, 1758) — Сонцевик кропив'яний
 Apatura ilia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apatura iris (Linnaeus, 1758) — Мінливець великий
 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
 Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
 Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
 Argynnis laodice (Pallas, 1771)
 Argynnis adippe (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
 Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
 Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
 Boloria dia (Linnaeus, 1767)
 Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
 Boloria freija (Becklin, 1791)
 Boloria frigga (Becklin, 1791)
 Boloria selene (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Boloria titania (Esper, 1793)
 Boloria eunomia (Esper, 1799)
 Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
 Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
 Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
 Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) — Сінниця Геро
 Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
 Coenonympha tullia (Muller, 1764)
 Erebia aethiops (Esper, 1777)
 Erebia embla (Thunberg, 1791)
 Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
 Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
 Hipparchia hermione (Linnaeus, 1764)
 Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
 Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
 Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
 Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
 Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
 Limenitis populi (Linnaeus, 1758) — Стрічкарка тополева
 Lopinga achine (Scopoli, 1763)
 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
 Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
 Melitaea aurelia Nickerl, 1850
 Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
 Melitaea diamina (Lang, 1789)
 Melitaea didyma (Esper, 1778)
 Melitaea phoebe (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) — Жалібниця
 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) — Бараниця грушева
 Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermuller, 1775) — Сонцевик фау-біле
 Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) — Ванесса чорно-руда
 Oeneis jutta (Hübner, 1806)
 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) — Сонцевик адмірал
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Косатцеві (Papilionidae) 

 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) — Подалірій
 Papilio machaon Linnaeus, 1758 — Махаон
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) — Мнемозина

Біланові (Pieridae) 
 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) — Білан жилкуватий
 Colias croceus (Fourcroy, 1785)
 Colias hyale (Linnaeus, 1758)
 Colias myrmidone (Esper, 1781)
 Colias palaeno (Linnaeus, 1761) — Жовтюх торфовищний
 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) — Цитринець
 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) — Білан капустяний
 Pieris napi (Linnaeus, 1758)
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) — Білан ріпаковий
 Pontia chloridice (Hübner, 1813)
 Pontia edusa (Fabricius, 1777)

Riodinidae 
 Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) — Люцина

Молі

Adelidae 

 Adela croesella (Scopoli, 1763)
 Adela cuprella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)
 Cauchas fibulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cauchas leucocerella (Scopoli, 1763)
 Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763)
 Nematopogon magna (Zeller, 1878)
 Nematopogon metaxella (Hübner, 1813)
 Nematopogon pilella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nematopogon robertella (Clerck, 1759)
 Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839
 Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora cupriacella (Hübner, 1819)
 Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora metallica (Poda, 1761)
 Nemophora minimella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Alucitidae 

 Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758

Argyresthiidae 

 Argyresthia abdominalis Zeller, 1839
 Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
 Argyresthia aurulentella Stainton, 1849
 Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia brockeella (Hübner, 1813)
 Argyresthia conjugella Zeller, 1839
 Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)
 Argyresthia glaucinella Zeller, 1839
 Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia ivella (Haworth, 1828)
 Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)
 Argyresthia pulchella Lienig & Zeller, 1846
 Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Argyresthia retinella Zeller, 1839
 Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)
 Argyresthia sorbiella (Treitschke, 1833)
 Argyresthia spinosella Stainton, 1849
 Argyresthia arceuthina Zeller, 1839
 Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840)
 Argyresthia dilectella Zeller, 1847
 Argyresthia glabratella (Zeller, 1847)
 Argyresthia illuminatella Zeller, 1839
 Argyresthia laevigatella Herrich-Schäffer, 1855
 Argyresthia praecocella Zeller, 1839

Batrachedridae 

 Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)
 Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)

Bedelliidae 

 Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Blastobasidae 

 Hypatopa binotella (Thunberg, 1794)
 Hypatopa inunctella Zeller, 1839

Lemoniidae 
 Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)

Bucculatricidae 

 Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix argentisignella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)
 Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
 Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833)
  Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix latviaella Sulcs, 1990
 Bucculatrix maritima Stainton, 1851
 Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix noltei Petry, 1912
 Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861
 Bucculatrix rhamniella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
 Bucculatrix ulmella Zeller, 1848

Chimabachidae 

 Dasystoma salicella (Hübner, 1796)
 Diurnea fagella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Choreutidae 
 Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
 Choreutis diana (Hübner, 1822)
 Choreutis pariana (Clerck, 1759)
 Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)
 Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776)
  (Erschoff, 1877)
 Prochoreutis ultimana (Krulikovsky, 1909)
 Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784)

Coleophoridae 

 Augasma aeratella (Zeller, 1839)
 Coleophora absinthii Wocke, 1877
 Coleophora adelogrammella Zeller, 1849
 Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882
 Coleophora adspersella Benander, 1939
 Coleophora ahenella Heinemann, 1877
 Coleophora albella (Thunberg, 1788)
 Coleophora albicans Zeller, 1849
 Coleophora albicostella (Duponchel, 1842)
 Coleophora albidella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coleophora albitarsella Zeller, 1849
 Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832)
 Coleophora alnifoliae Barasch, 1934
 Coleophora alticolella Zeller, 1849
 Coleophora amellivora Baldizzone, 1979
 Coleophora anatipenella (Hübner, 1796)
 Coleophora antennariella Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora arctostaphyli Meder, 1934
 Coleophora argentula (Stephens, 1834)
 Coleophora artemisicolella Bruand, 1855
 Coleophora atriplicis Meyrick, 1928
 Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora betulella Heinemann, 1877
 Coleophora binderella (Kollar, 1832)
 Coleophora boreella Benander, 1939
 Coleophora brevipalpella Wocke, 1874
 Coleophora burmanni Toll, 1952
 Coleophora caelebipennella Zeller, 1839
 Coleophora caespititiella Zeller, 1839
 Coleophora carelica Hackman, 1945
 Coleophora clypeiferella Hofmann, 1871
 Coleophora colutella (Fabricius, 1794)
 Coleophora conspicuella Zeller, 1849
 Coleophora conyzae Zeller, 1868
 Coleophora cornutella Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora currucipennella Zeller, 1839
 Coleophora deauratella Lienig & Zeller, 1846
 Coleophora dianthi Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora directella Zeller, 1849
 Coleophora discordella Zeller, 1849
 Coleophora expressella Klemensiewicz, 1902
 Coleophora filaginella Fuchs, 1881
 Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora follicularis (Vallot, 1802)
 Coleophora frischella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora fuscocuprella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora galbulipennella Zeller, 1838
 Coleophora gallipennella (Hübner, 1796)
  Toll, 1954
 Coleophora glaucicolella Wood, 1892
 Coleophora glitzella Hofmann, 1869
 Coleophora gnaphalii Zeller, 1839
 Coleophora graminicolella Heinemann, 1876
 Coleophora granulatella Zeller, 1849
 Coleophora gryphipennella (Hübner, 1796)
  (Toll, 1953)
  Hering, 1921
 Coleophora ibipennella Zeller, 1849
 Coleophora idaeella Hofmann, 1869
  Wocke, 1877
  Bjorklund & Palm, 2002
  Stainton, 1851
 Coleophora kuehnella (Goeze, 1783)
  Petry, 1898
 Coleophora laricella (Hübner, 1817)
  Staudinger, 1859
 Coleophora ledi Stainton, 1860
 Coleophora limosipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora lineolea (Haworth, 1828)
 Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849
 Coleophora lixella Zeller, 1849
 Coleophora lusciniaepennella (Treitschke, 1833)
 Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)
 Coleophora mayrella (Hübner, 1813)
  Zeller, 1849
 Coleophora milvipennis Zeller, 1839
 Coleophora murinella Tengstrom, 1848
  Zeller, 1839
 Coleophora niveistrigella Wocke, 1877
 Coleophora nutantella Muhlig & Frey, 1857
  Kanerva, 1941
 Coleophora onobrychiella Zeller, 1849
 Coleophora orbitella Zeller, 1849
 Coleophora otidipennella (Hübner, 1817)
  Hofmann, 1869
 Coleophora paripennella Zeller, 1839
  Zeller, 1849
 Coleophora pennella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coleophora peribenanderi Toll, 1943
 Coleophora plumbella Kanerva, 1941
 Coleophora potentillae Elisha, 1885
 Coleophora pratella Zeller, 1871
 Coleophora prunifoliae Doets, 1944
 Coleophora ptarmicia Walsingham, 1910
 Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839
 Coleophora ramosella Zeller, 1849
 Coleophora riffelensis Rebel, 1913
 Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843)
 Coleophora scabrida Toll, 1959
 Coleophora serpylletorum Hering, 1889
 Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)
 Coleophora siccifolia Stainton, 1856
 Coleophora silenella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora solitariella Zeller, 1849
 Coleophora spinella (Schrank, 1802)
 Coleophora squalorella Zeller, 1849
 Coleophora squamosella Stainton, 1856
 Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839)
 Coleophora striatipennella Nylander in Tengstrom, 1848
 Coleophora succursella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora tamesis Waters, 1929
 Coleophora tanaceti Muhlig, 1865
 Coleophora therinella Tengstrom, 1848
 Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
 Coleophora trigeminella Fuchs, 1881
 Coleophora trochilella (Duponchel, 1843)
 Coleophora uliginosella Glitz, 1872
  Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora versurella Zeller, 1849
 Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora vibicigerella Zeller, 1839
 Coleophora violacea (Strom, 1783)
 Coleophora virgaureae Stainton, 1857
 Coleophora vitisella Gregson, 1856
 Coleophora vulnerariae Zeller, 1839
  Zeller, 1849
 Coleophora zelleriella Heinemann, 1854
 Metriotes lutarea (Haworth, 1828)

Cosmopterigidae 
 *Cosmopterix lienigiella Zeller, 1846
 Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861
 Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850
 Cosmopterix zieglerella (Hübner, 1810)
 Eteobalea anonymella (Riedl, 1965)
 Eteobalea tririvella (Staudinger, 1870)
 Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
 Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
 Pancalia nodosella (Bruand, 1851)
 Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
 Sorhagenia janiszewskae Riedl, 1962
 Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846)
 Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839)
 Vulcaniella pomposella (Zeller, 1839)

Cossidae 

 Acossus terebra (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
 Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)
 Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 

 Acentria ephemerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila aeneociliella (Eversmann, 1844)
 Agriphila biarmicus (Tengstrom, 1865)
 Agriphila deliella (Hübner, 1813)
 Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
 Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila poliellus (Treitschke, 1832)
 Agriphila selasella (Hübner, 1813)
 Agriphila straminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila tristella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
  (Hufnagel, 1767)
  (Hübner, 1796)
  (Strom, 1768)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
 Anania lancealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anania perlucidalis (Hübner, 1809)
 Anania stachydalis (Germar, 1821)
 Anania terrealis (Treitschke, 1829)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)
  (Hübner, 1824)
 Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
 Catoptria falsella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria fulgidella (Hübner, 1813)
 Catoptria lythargyrella (Hübner, 1796)
 Catoptria margaritella (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Lattin, 1950)
  (W. Petersen, 1924)
 Catoptria permutatellus (Herrich-Schäffer, 1848)
  (Linnaeus, 1758)
 Catoptria verellus (Zincken, 1817)
 Chilo phragmitella (Hübner, 1805)
  (Linnaeus, 1758)
  Germar & Kaulfuss, 1817
 Crambus ericella (Hübner, 1813)
 Crambus hamella (Thunberg, 1788)
 Crambus heringiellus Herrich-Schäffer, 1848
  (Zincken, 1817)
  (Linnaeus, 1758)
 Crambus perlella (Scopoli, 1763)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1813)
 Crambus uliginosellus Zeller, 1850
 Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1761)
 Donacaula forficella (Thunberg, 1794)
 Donacaula mucronella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
 Epascestria pustulalis (Hübner, 1823)
 Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
  (Panzer, 1804)
 Eudonia laetella (Zeller, 1846)
 Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
 Eudonia murana (Curtis, 1827)
 Eudonia pallida (Curtis, 1827)
  (Zeller, 1839)
 Eudonia truncicolella (Stainton, 1849)
 Evergestis aenealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
 Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
 Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
 Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
 Friedlanderia cicatricella (Hübner, 1824)
 Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)
 Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
 Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829)
 Mecyna flavalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1796)
 Nomophila noctuella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
  (Hübner, 1796)
 Ostrinia palustralis (Hübner, 1796)
  (Rossi, 1794)
 Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
 Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796)
  (Hübner, 1825)
  (Thunberg, 1788)
  (Hübner, 1796)
  (Hübner, 1813)
 Pediasia luteella (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Zetterstedt, 1839)
  (Hübner, 1813)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
  (Hübner, 1796)
 Pyrausta aerealis (Hübner, 1793)
 Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
  (Linnaeus, 1758)
  (Scopoli, 1763)
  (Scopoli, 1763)
 Pyrausta ostrinalis (Hübner, 1796)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1767)
 Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
 Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855)
 Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
 Scoparia pyralella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scoparia subfusca Haworth, 1811
 Sitochroa palealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
 Udea accolalis (Zeller, 1867)
  (Eversmann, 1852)
 Udea decrepitalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
 Udea fulvalis (Hübner, 1809)
 Udea hamalis (Thunberg, 1788)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Hübner, 1809)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)

Douglasiidae 

 Klimeschia transversella (Zeller, 1839)
 Tinagma anchusella (Benander, 1936)
 Tinagma ocnerostomella (Stainton, 1850)
 Tinagma perdicella Zeller, 1839

Drepanidae 

 Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
 Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
 Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
 Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
 Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
 Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
 Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
 Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
 Sabra harpagula (Esper, 1786)
 Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
 Tethea or (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)
 Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
 Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)

Elachistidae 

 Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)
 Agonopterix angelicella (Hübner, 1813)
 Agonopterix arenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix astrantiae (Heinemann, 1870)
  (Curtis, 1850)
 Agonopterix capreolella (Zeller, 1839)
 Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)
 Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)
 Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
 Agonopterix hypericella (Hübner, 1817)
 Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
 Agonopterix laterella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877)
 Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
  (Treitschke, 1835)
 Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
  (Wocke, 1857)
 Agonopterix selini (Heinemann, 1870)
 Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)
 Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
  (Scopoli, 1763)
 Anchinia daphnella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Blastodacna atra (Haworth, 1828)
 Chrysoclista lathamella (T. Fletcher, 1936)
 Chrysoclista linneella (Clerck, 1759)
 Depressaria artemisiae Nickerl, 1864
 Depressaria badiella (Hübner, 1796)
 Depressaria chaerophylli Zeller, 1839
 Depressaria daucella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria depressana (Fabricius, 1775) — Міль зонтична
 Depressaria douglasella Stainton, 1849
 Depressaria emeritella Stainton, 1849
 Depressaria leucocephala Snellen, 1884
 Depressaria olerella Zeller, 1854
 Depressaria pimpinellae Zeller, 1839
 Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849
 Depressaria radiella (Goeze, 1783)
  Heinemann, 1870
 Depressaria sordidatella Tengstrom, 1848
 Depressaria ultimella Stainton, 1849
  Stainton, 1851
  (Clerck, 1759)
  (Duponchel, 1843)
  Traugott-Olsen, 1990
  Zeller, 1839
 Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
  Parenti, 1983
  Zeller, 1850
  Traugott-Olsen, 1988
  Le Marchand, 1938
  Sulcs, 1992
 Elachista obliquella Stainton, 1854
  Zeller, 1839
 Elachista pullicomella Zeller, 1839
  Schlager, 1847
  (Stephens, 1834)
  Savenkov, 2013
  Stainton, 1854
  (Haworth, 1828)
 Elachista albidella Nylander, 1848
  (Hübner, 1817)
  Stainton, 1854
  Zeller, 1839
  Stainton, 1849
 Elachista atricomella Stainton, 1849
  (Hübner, 1813)
  (Haworth, 1828)
  Traugott-Olsen, 1974
 Elachista elegans Frey, 1859
  Stainton, 1851
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Hübner, 1825)
  Sruoga, 1990
  (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista gleichenella (Fabricius, 1781)
  Frey, 1859
  Zeller, 1850
  Stainton, 1849
  Zeller, 1839
  (Bruand, 1859)
  O. Hofmann, 1898
  Zeller, 1839
  Stainton, 1855
  Frey, 1870
  (Hübner, 1825)
  Stainton, 1854
  Douglas, 1853
  Kaila, Bengtsson, Sulcs & Junnilainen, 2001
  Stainton, 1849
  Frey, 1856
 Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
 Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758)
  (Pallas, 1771)
 Ethmia quadrillella (Goeze, 1783)
 Ethmia terminella Fletcher, 1938
 Exaeretia ciniflonella (Lienig & Zeller, 1846)
 Exaeretia praeustella (Rebel, 1917)
 Exaeretia allisella Stainton, 1849
 Heinemannia laspeyrella (Hübner, 1796)
 Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)
  (Lienig & Zeller, 1846)
 Luquetia lobella (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Thunberg, 1794)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Stainton, 1848)
 Semioscopis avellanella (Hübner, 1793)
 Semioscopis oculella (Thunberg, 1794)
 Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Semioscopis strigulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Stephensia brunnichella (Linnaeus, 1767)
 Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

Endromidae 

 Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) — Ендроміс березовий

Epermeniidae 

 Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
  (Haworth, 1828)
 Epermenia illigerella (Hübner, 1813)
 Epermenia strictellus (Wocke, 1867)
 Epermenia profugella (Stainton, 1856)
 Phaulernis dentella (Zeller, 1839)
 Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)

Erebidae 

 Arctia caja (Linnaeus, 1758) — Ведмедиця кайя
 Arctia villica (Linnaeus, 1758)
 Arctornis l-nigrum (Muller, 1764)
 Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)
 Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) — Ведмедиця-господиня
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
 Catocala adultera Menetries, 1856
 Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) — Стрічкарка блакитна
 Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
 Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
 Catocala pacta (Linnaeus, 1758)
 Catocala promissa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) — Стрічкарка орденська малинова
 Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
 Coscinia striata (Linnaeus, 1758)
 Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
 Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
 Diaphora mendica (Clerck, 1759)
 Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
 Eilema complana (Linnaeus, 1758)
 Eilema depressa (Esper, 1787)
 Eilema griseola (Hübner, 1803)
 Eilema lurideola (Zincken, 1817)
 Eilema lutarella (Linnaeus, 1758)
 Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)
 Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
 Eublemma minutata (Fabricius, 1794)
 Euclidia mi (Clerck, 1759)
 Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
 Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) — Золотогуз
 Euproctis similis (Fuessly, 1775)
 Gynaephora selenitica (Esper, 1789)
 Herminia grisealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
 Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)
 Hypena crassalis (Fabricius, 1787)
 Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
 Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
 Hypenodes humidalis Doubleday, 1850
 Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
 Laspeyria flexula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
 Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
 Lygephila craccae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
 Lygephila viciae (Hübner, 1822)
 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
 Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
 Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
 Miltochrista miniata (Forster, 1771)
 Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)
 Orgyia antiquoides (Hübner, 1822)
 Orgyia recens (Hübner, 1819)
 Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
 Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
 Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)
 Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
 Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
 Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
 Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852) — лишайниця жовта
 Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) — Ведмедиця велика
 Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
 Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
 Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
 Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
 Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
 Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
  Reid, 1972
 Schrankia taenialis (Hübner, 1809)
 Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1803)
 Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
 Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
 Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)
 Spilosoma urticae (Esper, 1789)
 Thumatha senex (Hübner, 1808)
 Trisateles emortualis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
 Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)

Eriocraniidae 

  (Haworth, 1828)
  (Zetterstedt, 1839)
  (Stainton, 1854)
  (Wood, 1891)
 Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)
 Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)
  (Zetterstedt, 1839)
  (Zeller, 1851)

Gelechiidae 

 Acompsia cinerella (Clerck, 1759)
 Acompsia subpunctella Svensson, 1966
 Altenia perspersella (Wocke, 1862)
 Altenia scriptella (Hübner, 1796)
 Anacampsis blattariella (Hübner, 1796)
 Anacampsis populella (Clerck, 1759)
 Anacampsis temerella (Lienig & Zeller, 1846)
 Anarsia lineatella Zeller, 1839
 Apodia bifractella (Duponchel, 1843)
 Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813)
 Argolamprotes micella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aristotelia baltica A. Sulcs & I. Sulcs, 1983
 Aristotelia brizella (Treitschke, 1833)
 Aristotelia ericinella (Zeller, 1839)
 Aristotelia subdecurtella (Stainton, 1859)
 Aroga velocella (Duponchel, 1838)
 Athrips mouffetella (Linnaeus, 1758)
 Athrips pruinosella (Lienig & Zeller, 1846)
 Athrips tetrapunctella (Thunberg, 1794)
 Brachmia blandella (Fabricius, 1798)
 Brachmia dimidiella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Brachmia inornatella (Douglas, 1850)
 Bryotropha affinis (Haworth, 1828)
 Bryotropha desertella (Douglas, 1850)
 Bryotropha galbanella (Zeller, 1839)
 Bryotropha plantariella (Tengstrom, 1848)
 Bryotropha purpurella (Zetterstedt, 1839)
 Bryotropha senectella (Zeller, 1839)
 Bryotropha similis (Stainton, 1854)
 Bryotropha terrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bryotropha umbrosella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia alburnella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia epomidella (Tengstrom, 1869)
  (Zeller, 1839)
 Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia notatella (Hübner, 1813)
 Carpatolechia proximella (Hübner, 1796)
 Caryocolum alsinella (Zeller, 1868)
 Caryocolum amaurella (M. Hering, 1924)
 Caryocolum blandella (Douglas, 1852)
 Caryocolum cassella (Walker, 1864)
 Caryocolum cauligenella (Schmid, 1863)
 Caryocolum fischerella (Treitschke, 1833)
 Caryocolum fraternella (Douglas, 1851)
 Caryocolum huebneri (Haworth, 1828)
 Caryocolum junctella (Douglas, 1851)
 Caryocolum kroesmanniella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Caryocolum petryi (O. Hofmann, 1899)
 Caryocolum pullatella (Tengstrom, 1848)
 Caryocolum schleichi (Christoph, 1872)
 Caryocolum tischeriella (Zeller, 1839)
 Caryocolum tricolorella (Haworth, 1812)
 Caryocolum vicinella (Douglas, 1851)
 Chionodes continuella (Zeller, 1839)
 Chionodes distinctella (Zeller, 1839)
 Chionodes electella (Zeller, 1839)
 Chionodes fumatella (Douglas, 1850)
 Chionodes holosericella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Chionodes ignorantella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Chionodes luctuella (Hübner, 1793)
 Chionodes lugubrella (Fabricius, 1794)
 Chionodes tragicella (Heyden, 1865)
 Chionodes viduella (Fabricius, 1794)
 Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
 Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)
 Cosmardia moritzella (Treitschke, 1835)
 Dactylotula kinkerella (Snellen, 1876)
 Dichomeris alacella (Zeller, 1839)
 Dichomeris derasella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761)
 Dichomeris latipennella (Rebel, 1937)
 Dichomeris limosellus (Schlager, 1849)
 Dichomeris marginella (Fabricius, 1781)
 Dichomeris rasilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794)
 Ephysteris inustella (Zeller, 1847)
 Eulamprotes atrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eulamprotes plumbella (Heinemann, 1870)
 Eulamprotes superbella (Zeller, 1839)
 Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843)
 Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758)
 Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)
 Filatima incomptella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Gelechia cuneatella Douglas, 1852
 Gelechia jakovlevi Krulikovsky, 1905
 Gelechia muscosella Zeller, 1839
 Gelechia nigra (Haworth, 1828)
 Gelechia rhombella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gelechia rhombelliformis Staudinger, 1871
 Gelechia sabinellus (Zeller, 1839)
 Gelechia scotinella Herrich-Schäffer, 1854
 Gelechia sestertiella Herrich-Schäffer, 1854
 Gelechia sororculella (Hübner, 1817)
 Gelechia turpella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gnorimoschema epithymella (Staudinger, 1859)
 Gnorimoschema herbichii (Nowicki, 1864)
 Gnorimoschema streliciella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Gnorimoschema valesiella (Staudinger, 1877)
 Helcystogramma albinervis (Gerasimov, 1929)
 Helcystogramma lineolella (Zeller, 1839)
 Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)
 Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758)
 Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871)
 Isophrictis striatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel, 1843)
 Mesophleps silacella (Hübner, 1796)
 Metzneria aestivella (Zeller, 1839)
 Metzneria aprilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Metzneria ehikeella Gozmany, 1954
 Metzneria lappella (Linnaeus, 1758)
 Metzneria metzneriella (Stainton, 1851)
 Metzneria neuropterella (Zeller, 1839)
 Metzneria santolinella (Amsel, 1936)
 Monochroa arundinetella (Boyd, 1857)
 Monochroa conspersella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Monochroa cytisella (Curtis, 1837)
 Monochroa divisella (Douglas, 1850)
 Monochroa elongella (Heinemann, 1870)
 Monochroa ferrea (Frey, 1870)
 Monochroa hornigi (Staudinger, 1883)
 Monochroa lucidella (Stephens, 1834)
 Monochroa lutulentella (Zeller, 1839)
 Monochroa niphognatha (Gozmany, 1953)
 Monochroa palustrellus (Douglas, 1850)
 Monochroa parvulata (Gozmany, 1957)
  (O. Hofmann, 1868)
 Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Monochroa servella (Zeller, 1839)
 Monochroa simplicella (Lienig & Zeller, 1846)
 Monochroa suffusella (Douglas, 1850)
 Monochroa tenebrella (Hübner, 1817)
 Monochroa tetragonella (Stainton, 1885)
 Neofaculta ericetella (Geyer, 1832)
 Neofaculta infernella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Neofriseria peliella (Treitschke, 1835)
 Neofriseria singula (Staudinger, 1876)
 Neotelphusa sequax (Haworth, 1828)
 Nothris lemniscellus (Zeller, 1839)
 Nothris verbascella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Parachronistis albiceps (Zeller, 1839)
 Pexicopia malvella (Hübner, 1805)
 Platyedra subcinerea (Haworth, 1828)
 Prolita sexpunctella (Fabricius, 1794)
 Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg, 1794)
 Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763)
 Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839)
 Psoricoptera speciosella Teich, 1893
 Ptocheuusa inopella (Zeller, 1839)
 Recurvaria leucatella (Clerck, 1759)
 Recurvaria nanella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850)
 Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833)
 Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa bryophiloides Povolny, 1966
 Scrobipalpa clintoni Povolny, 1968
 Scrobipalpa murinella (Duponchel, 1843)
 Scrobipalpa nitentella (Fuchs, 1902)
 Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa pauperella (Heinemann, 1870)
 Scrobipalpa proclivella (Fuchs, 1886)
 Scrobipalpa pulchra Povolny, 1967
 Scrobipalpa salicorniae (E. Hering, 1889)
 Scrobipalpa samadensis (Pfaffenzeller, 1870)
 Scrobipalpa stangei (E. Hering, 1889)
 Scrobipalpula psilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Sophronia chilonella (Treitschke, 1833)
 Sophronia humerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sophronia semicostella (Hübner, 1813)
 Sophronia sicariellus (Zeller, 1839)
 Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758)
 Syncopacma albifrontella (Heinemann, 1870)
 Syncopacma cinctella (Clerck, 1759)
 Syncopacma ochrofasciella (Toll, 1936)
 Syncopacma sangiella (Stainton, 1863)
 Syncopacma wormiella (Wolff, 1958)
 Teleiodes flavimaculella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Teleiodes luculella (Hübner, 1813)
  (Zeller, 1878)
 Teleiodes vulgella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Teleiodes wagae (Nowicki, 1860)
 Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828)
 Thiotricha subocellea (Stephens, 1834)

П'ядуни (Geometridae) 

 Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
 Abraxas sylvata (Scopoli, 1763)
  (Eversmann, 1842)
 Acasis viretata (Hübner, 1799)
 Aethalura punctulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799)
 Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriopis marginaria (Fabricius, 1776)
  (Hirschke, 1908)
 Alcis jubata (Thunberg, 1788)
 Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
 Alsophila aescularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
 Anticlea derivata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)
 Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
 Aplocera efformata (Guenee, 1858)
 Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
 Aplocera praeformata (Hübner, 1826)
 Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761)
 Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)
 Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Asthena albulata (Hufnagel, 1767)
 Asthena anseraria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Baptria tibiale (Esper, 1791)
 Biston betularia (Linnaeus, 1758) — П'ядун березовий
 Biston strataria (Hufnagel, 1767)
 Boudinotiana notha (Hübner, 1803)
 Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)
 Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
 Cabera leptographa Wehrli, 1936
 Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
 Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)
 Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
 Carsia sororiata (Hübner, 1813)
 Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
 Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cepphis advenaria (Hübner, 1790)
 Charissa obscurata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charissa ambiguata (Duponchel, 1830)
 Chesias legatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
 Chlorissa cloraria (Hübner, 1813)
 Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
 Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
  (Forster, 1771)
 Cleora cinctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
  (Hübner, 1813)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
 Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
 Comibaena bajularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
 Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
 Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
 Cyclophora linearia (Hübner, 1799)
 Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
 Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)
 Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
 Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)
 Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)
 Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
 Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761)
 Dysstroma infuscata (Tengstrom, 1869)
 Dysstroma latefasciata (Blocker, 1908)
 Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
 Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839)
 Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)
 Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859)
 Ennomos erosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
 Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
 Epione vespertaria (Linnaeus, 1767)
 Epirranthis diversata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epirrhoe alternata (Muller, 1764)
 Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epirrhoe hastulata (Hübner, 1790)
 Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)
 Epirrhoe tartuensis Mols, 1965
 Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)
 Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)
 Epirrita christyi (Allen, 1906)
 Epirrita dilutata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Erannis defoliaria (Clerck, 1759)
 Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)
 Eulithis mellinata (Fabricius, 1787)
 Eulithis populata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis pyropata (Hübner, 1809)
 Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
 Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
 Euphyia unangulata (Haworth, 1809)
 Eupithecia abietaria (Goeze, 1781)
 Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
 Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869
 Eupithecia analoga Djakonov, 1926
 Eupithecia assimilata Doubleday, 1856
 Eupithecia cauchiata (Duponchel, 1831)
 Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia conterminata (Lienig, 1846)
 Eupithecia denotata (Hübner, 1813)
 Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia dodoneata Guenee, 1858
 Eupithecia egenaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia exiguata (Hübner, 1813)
 Eupithecia extensaria (Freyer, 1844)
 Eupithecia extraversaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia gelidata Moschler, 1860
 Eupithecia icterata (de Villers, 1789)
 Eupithecia immundata (Lienig, 1846)
 Eupithecia indigata (Hübner, 1813)
 Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)
 Eupithecia insigniata (Hübner, 1790)
 Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)
 Eupithecia inturbata (Hübner, 1817)
 Eupithecia lanceata (Hübner, 1825)
 Eupithecia lariciata (Freyer, 1841)
 Eupithecia linariata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia millefoliata Rossler, 1866
 Eupithecia nanata (Hübner, 1813)
 Eupithecia ochridata Schutze & Pinker, 1968
 Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813)
 Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)
 Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia pygmaeata (Hübner, 1799)
  Mabille, 1871
 Eupithecia satyrata (Hübner, 1813)
 Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861
 Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)
 Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848)
 Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
 Eupithecia subumbrata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)
 Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840
 Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813)
 Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia valerianata (Hübner, 1813)
 Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)
 Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861
 Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)
 Eustroma reticulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787)
 Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
 Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
 Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
 Heterothera serraria (Lienig, 1846)
 Horisme aemulata (Hübner, 1813)
 Horisme aquata (Hübner, 1813)
 Horisme tersata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Horisme vitalbata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)
 Hydrelia sylvata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydria cervinalis (Scopoli, 1763)
 Hydria undulata (Linnaeus, 1758)
 Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)
 Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydriomena ruberata (Freyer, 1831)
 Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
 Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
 Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787)
 Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
 Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
 Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)
 Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
 Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)
 Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
 Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
  (Scopoli, 1763)
 Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
 Idaea pallidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea seriata (Schrank, 1802)
 Idaea serpentata (Hufnagel, 1767)
 Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
 Idaea sylvestraria (Hübner, 1799)
 Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
 Jodis putata (Linnaeus, 1758)
 Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917)
 Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Larentia clavaria (Haworth, 1809)
 Ligdia adustata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lithostege farinata (Hufnagel, 1767)
 Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
 Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
 Lomaspilis opis Butler, 1878
 Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)
 Lomographa temerata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
 Lycia lapponaria (Boisduval, 1840)
 Lycia pomonaria (Hübner, 1790)
 Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767)
 Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
 Macaria alternata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macaria artesiaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macaria brunneata (Thunberg, 1784)
 Macaria carbonaria (Clerck, 1759)
 Macaria liturata (Clerck, 1759)
 Macaria loricaria (Eversmann, 1837)
 Macaria notata (Linnaeus, 1758)
 Macaria signaria (Hübner, 1809)
 Macaria wauaria (Linnaeus, 1758)
 Martania taeniata (Stephens, 1831)
 Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype didymata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype parallelolineata (Retzius, 1783)
 Narraga fasciolaria (Hufnagel, 1767)
 Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)
 Odezia atrata (Linnaeus, 1758)
 Odontopera bidentata (Clerck, 1759)
 Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
 Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805)
 Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
 Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)
 Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1799)
 Paradarisa consonaria (Hübner, 1799)
 Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)
 Pareulype berberata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)
 Pasiphila debiliata (Hübner, 1817)
 Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
 Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
 Pennithera firmata (Hübner, 1822)
 Perconia strigillaria (Hübner, 1787)
 Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma affinitata (Stephens, 1831)
 Perizoma albulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)
 Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)
 Perizoma blandiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)
 Perizoma hydrata (Treitschke, 1829)
 Perizoma lugdunaria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Perizoma minorata (Treitschke, 1828)
 Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
 Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767)
 Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
 Philereme vetulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
 Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)
 Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
 Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783)
 Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
 Rheumaptera subhastata (Nolcken, 1870)
  (Linnaeus, 1767)
 Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
 Scopula floslactata (Haworth, 1809)
 Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
 Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
 Scopula ternata Schrank, 1802
  (Reutti, 1853)
 Scopula corrivalaria (Kretschmar, 1862)
 Scopula decorata (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1799)
  (Hufnagel, 1767)
  (Scopoli, 1763)
  (Hufnagel, 1767)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Fabricius, 1775)
  (Hübner, 1788)
  (Hufnagel, 1767)
  (Scopoli, 1763)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1790)
  (Scopoli, 1763)
  (Thunberg, 1792)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1787)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Fabricius, 1787)
  Schmidt, 1931
 Timandra griseata Petersen, 1902
  (Borkhausen, 1794)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Curtis, 1832)
  Curtis, 1839
 Xanthorhoe annotinata (Zetterstedt, 1839)
  (Borkhausen, 1794)
  (Esper, 1806)
  (Hufnagel, 1767)
  (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Clerck, 1759)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)

Glyphipterigidae 

 Acrolepia autumnitella Curtis, 1838
 Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839)
 Acrolepiopsis betulella (Curtis, 1838)
 Digitivalva reticulella (Hübner, 1796)
 Digitivalva valeriella (Snellen, 1878)
 Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763)
 Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix haworthana (Stephens, 1834)
 Glyphipterix schoenicolella Boyd, 1859
 Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834)
 Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763)
 Orthotelia sparganella (Thunberg, 1788)

Молі-строкатки (Gracillariidae) 

 Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)
 Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
 Callisto denticulella (Thunberg, 1794)
 Callisto insperatella (Nickerl, 1864)
 Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763)
 Caloptilia betulicola (M. Hering, 1928)
 Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)
 Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813)
 Caloptilia hemidactylella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Caloptilia populetorum (Zeller, 1839)
 Caloptilia robustella Jackh, 1972
  (Hübner, 1796)
 Caloptilia semifascia (Haworth, 1828)
 Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)
 Caloptilia suberinella (Tengstrom, 1848)
 Calybites phasianipennella (Hübner, 1813)
 Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835
 Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)
 Leucospilapteryx omissella (Stainton, 1848)
 Ornixola caudulatella (Zeller, 1839)
 Parectopa ononidis (Zeller, 1839)
 Parornix anglicella (Stainton, 1850)
 Parornix betulae (Stainton, 1854)
 Parornix devoniella (Stainton, 1850)
 Parornix loganella (Stainton, 1848)
 Parornix scoticella (Stainton, 1850)
 Parornix traugotti Svensson, 1976
 Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790)
 Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)
 Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834)
 Phyllonorycter agilella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter anderidae (W. Fletcher, 1885)
 Phyllonorycter apparella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter cavella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter connexella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851)
 Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796)
 Phyllonorycter dubitella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter emberizaepenella (Bouche, 1834)
 Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783)
 Phyllonorycter froelichiella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter geniculella (Ragonot, 1874)
 Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761)
 Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter hilarella (Zetterstedt, 1839)
 Phyllonorycter insignitella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter joannisi (Le Marchand, 1936)
 Phyllonorycter junoniella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter klemannella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter maestingella (Muller, 1764)
 Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851)
 Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833)
 Phyllonorycter pyrifoliella (Gerasimov, 1933)
 Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter quinqueguttella (Stainton, 1851)
 Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758)
 Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790)
 Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848)
 Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter schreberella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855)
 Phyllonorycter spinicolella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter stettinensis (Nicelli, 1852)
 Phyllonorycter strigulatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Phyllonorycter tenerella (Joannis, 1915)
 Phyllonorycter trifoliella (Gerasimov, 1933)
 Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828)
 Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817)
 Phyllonorycter viminetorum (Stainton, 1854)
 Povolnya leucapennella (Stephens, 1835)
 Sauterina hofmanniella (Schleich, 1867)

Heliozelidae 

 Antispila metallella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliozela hammoniella Sorhagen, 1885
 Heliozela resplendella (Stainton, 1851)
 Heliozela sericiella (Haworth, 1828)

Тонкопряди (Hepialidae) 

 Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) — Тонкопряд хмелевий
 Pharmacis fusconebulosa (DeGeer, 1778)
 Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758)
 Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758)
 Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Incurvariidae 

 Alloclemensia mesospilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796)
 Incurvaria pectinea Haworth, 1828
 Incurvaria praelatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phylloporia bistrigella (Haworth, 1828)

Коконопряди (Lasiocampidae) 

 Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
 Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) — Коконопряд дубовий
 Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
 Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
 Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758)
 Phyllodesma japonica (Leech, 1889)
  (Linnaeus, 1758)
 Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)

Limacodidae 

 Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
 Heterogenea asella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Lyonetiidae 

 Leucoptera aceris (Fuchs, 1903)
 Leucoptera lustratella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836)
 Leucoptera orobi (Stainton, 1869)
 Leucoptera sinuella (Reutti, 1853)
 Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
 Lyonetia ledi Wocke, 1859
 Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796)

Lypusidae 
 Amphisbatis incongruella (Stainton, 1849)
 Lypusa maurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudatemelia flavifrontella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudatemelia elsae Svensson, 1982
 Pseudatemelia josephinae (Toll, 1956)

Micropterigidae 

 Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)
 Micropterix aureatella (Scopoli, 1763)
 Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
  Zeller, 1844
  (Fabricius, 1787)

Momphidae 

 Mompha langiella (Hübner, 1796)
 Mompha idaei (Zeller, 1839)
 Mompha miscella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mompha conturbatella (Hübner, 1819)
 Mompha divisella Herrich-Schäffer, 1854
 Mompha epilobiella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mompha lacteella (Stephens, 1834)
 Mompha ochraceella (Curtis, 1839)
 Mompha propinquella (Stainton, 1851)
 Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833)
 Mompha subbistrigella (Haworth, 1828)
 Mompha locupletella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mompha raschkiella (Zeller, 1839)
 Mompha terminella (Humphreys & Westwood, 1845)

Nepticulidae 

 Bohemannia pulverosella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia agrimoniae (Frey, 1858)
 Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871)
 Ectoedemia angulifasciella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia atricollis (Stainton, 1857)
 Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872)
 Ectoedemia intimella (Zeller, 1848)
 Ectoedemia klimeschi (Skala, 1933)
 Ectoedemia minimella (Zetterstedt, 1839)
 Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767)
 Ectoedemia rubivora (Wocke, 1860)
 Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828)
 Ectoedemia turbidella (Zeller, 1848)
 Ectoedemia albibimaculella (Larsen, 1927)
 Ectoedemia sericopeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia weaveri (Stainton, 1855)
 Ectoedemia atrifrontella (Stainton, 1851)
 Ectoedemia longicaudella Klimesch, 1953
 Enteucha acetosae (Stainton, 1854)
 Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella anomalella (Goeze, 1783)
 Stigmella assimilella (Zeller, 1848)
 Stigmella benanderella (Wolff, 1955)
 Stigmella betulicola (Stainton, 1856)
 Stigmella catharticella (Stainton, 1853)
 Stigmella confusella (Wood & Walsingham, 1894)
 Stigmella filipendulae (Wocke, 1871)
 Stigmella floslactella (Haworth, 1828)
 Stigmella freyella (Heyden, 1858)
 Stigmella glutinosae (Stainton, 1858)
 Stigmella hybnerella (Hübner, 1796)
 Stigmella incognitella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella lapponica (Wocke, 1862)
 Stigmella lediella (Schleich, 1867)
 Stigmella lemniscella (Zeller, 1839)
  (Frey, 1856)
 Stigmella luteella (Stainton, 1857)
 Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950)
 Stigmella malella (Stainton, 1854)
 Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
 Stigmella minusculella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella myrtillella (Stainton, 1857)
 Stigmella nylandriella (Tengstrom, 1848)
 Stigmella obliquella (Heinemann, 1862)
 Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854)
 Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)
 Stigmella poterii (Stainton, 1857)
 Stigmella pretiosa (Heinemann, 1862)
 Stigmella roborella (Johansson, 1971)
 Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella salicis (Stainton, 1854)
 Stigmella samiatella (Zeller, 1839)
 Stigmella sorbi (Stainton, 1861)
 Stigmella splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella svenssoni (Johansson, 1971)
 Stigmella tiliae (Frey, 1856)
 Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
 Stigmella ulmivora (Fologne, 1860)
 Trifurcula headleyella (Stainton, 1854)
 Trifurcula silviae van Nieukerken, 1990
 Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843)

Совки (Noctuidae) 

  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
 Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
 Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
 Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
 Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
 Acronicta strigosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta alni (Linnaeus, 1767)
 Acronicta cuspis (Hübner, 1813)
 Acronicta psi (Linnaeus, 1758) — Стрільчатка псі
 Acronicta tridens (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta auricoma (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta cinerea (Hufnagel, 1766)
 Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta menyanthidis (Esper, 1789)
 Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
 Actebia fennica (Tauscher, 1837)
  (Linnaeus, 1758)
 Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
 Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
 Agrochola litura (Linnaeus, 1758)
 Agrochola lota (Clerck, 1759)
 Agrochola macilenta (Hübner, 1809)
 Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
 Agrotis cinerea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)
 Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
  Hübner, 1823
 Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775) — Совка озима
  (Hufnagel, 1766)
 Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
 Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Amphipoea crinanensis (Burrows, 1908)
 Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
  (Freyer, 1845)
 Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)
 Amphipyra berbera Rungs, 1949
 Amphipyra livida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)
 Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
 Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)
 Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
 Anorthoa munda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Antitype chi (Linnaeus, 1758)
 Apamea anceps (Denis & Schiffermuller, 1775) — Совка сіра зернова
 Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
 Apamea epomidion (Haworth, 1809)
 Apamea ferrago (Eversmann, 1837)
 Apamea furva (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea illyria Freyer, 1846
 Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
 Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
 Apamea oblonga (Haworth, 1809)
 Apamea remissa (Hübner, 1809)
  (Treitschke, 1825)
 Apamea scolopacina (Esper, 1788)
 Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
 Apamea sublustris (Esper, 1788)
 Apamea unanimis (Hübner, 1813)
 Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848)
 Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Treitschke, 1825)
  (Hübner, 1808)
 Athetis pallustris (Hübner, 1808)
  (Esper, 1790)
 Autographa bractea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Autographa buraetica (Staudinger, 1892)
 Autographa excelsa (Kretschmar, 1862)
 Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
 Autographa jota (Linnaeus, 1758)
 Autographa mandarina (Freyer, 1845)
 Autographa pulchrina (Haworth, 1809)
 Axylia putris (Linnaeus, 1761)
 Blepharita amica (Treitschke, 1825)
 Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)
 Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
  Treitschke, 1825
 Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
 Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
 Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
 Caradrina clavipalpis Scopoli, 1763
  Boisduval, 1840
  (Curtis, 1829)
 Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)
 Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hufnagel, 1766)
 Charanyca ferruginea (Esper, 1785)
 Chersotis cuprea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
  (Stephens, 1829)
 Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
 Conisania leineri (Freyer, 1836)
 Conisania luteago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
 Conistra rubiginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Thunberg, 1788)
 Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
 Cosmia pyralina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
 Craniophora ligustri (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Treitschke, 1825)
 Cryptocala chardinyi (Boisduval, 1829)
 Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)
 Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) — Каптурниця срібна
 Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)
 Cucullia asteris (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Boisduval, 1840
 Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837
  (Hübner, 1813)
 Cucullia lactucae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia praecana Eversmann, 1843
 Cucullia tanaceti (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
 Cucullia scrophulariae (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Thunberg, 1792)
 Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
 Deltote uncula (Clerck, 1759)
 Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)
  (Haworth, 1809)
 Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
 Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)
 Diachrysia zosimi (Hübner, 1822)
 Diarsia brunnea (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1813)
 Diarsia florida (F. Schmidt, 1859)
 Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
 Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
 Dichagyris signifera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
 Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
 Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
 Elaphria venustula (Hübner, 1790)
 Enargia paleacea (Esper, 1788)
 Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Poole, 1989
 Eugraphe sigma (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
 Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hufnagel, 1766)
 Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)
  (Esper, 1788)
 Euxoa obelisca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euxoa ochrogaster (Guenee, 1852)
  (Hübner, 1817)
  (Linnaeus, 1761)
  (Freyer, 1836)
 Globia algae (Esper, 1789)
 Globia sparganii (Esper, 1790)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
 Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
 Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
 Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)
 Hadena perplexa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena compta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
 Hadena filograna (Esper, 1788)
 Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
 Heliothis adaucta Butler, 1878
 Heliothis maritima Graslin, 1855
 Heliothis peltigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
 Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
 Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydraecia micacea (Esper, 1789)
 Hydraecia nordstroemi Horke, 1952
  Doubleday, 1847
  Holst, 1965
  (Esper, 1788)
 Ipimorpha contusa (Freyer, 1849)
 Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
 Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia contigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia suasa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)
 Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
 Lacanobia splendens (Hübner, 1808)
 Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
  (Knoch, 1781)
  (Fabricius, 1794)
 Lasionycta proxima (Hübner, 1809)
 Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)
 Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
 Leucania comma (Linnaeus, 1761)
 Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
 Lithophane consocia (Borkhausen, 1792)
 Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)
 Lithophane lamda (Fabricius, 1787)
 Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
 Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
 Litoligia literosa (Haworth, 1809)
 Longalatedes elymi (Treitschke, 1825)
 Luperina testacea (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
 Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) — Совка капустяна
 Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
 Mesapamea remmi Rezbanyai-Reser, 1985
  Remm, 1983
 Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
 Mesogona oxalina (Hübner, 1803)
 Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mniotype adusta (Esper, 1790)
 Mniotype bathensis (Lutzau, 1901)
 Mniotype satura (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Moma alpium (Osbeck, 1778)
 Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
 Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
 Mythimna conigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna impura (Hübner, 1808)
 Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
 Mythimna pudorina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
 Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
 Naenia typica (Linnaeus, 1758)
 Netrocerocora quadrangula (Eversmann, 1844)
 Noctua comes Hübner, 1813
  (Schreber, 1759)
 Noctua interposita (Hübner, 1790)
  (Borkhausen, 1792)
 Noctua janthina Denis & Schiffermuller, 1775
 Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
 Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
 Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
 Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
  (Haworth, 1809)
 Oligia latruncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
 Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia gracilis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia opima (Hübner, 1809)
 Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
 Orthosia cruda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia miniosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia populeti (Fabricius, 1775)
 Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
 Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
  (Brahm, 1791)
 Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
 Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
 Panolis flammea (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Esper, 1785)
 Papestra biren (Goeze, 1781)
  (Hübner, 1803)
 Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
 Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
  (Treitschke, 1825)
  (Hübner, 1809)
  (Hübner, 1809)
  (Haworth, 1809)
 Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808)
 Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
 Plusia putnami (Grote, 1873)
  (Tauscher, 1809)
 Polia bombycina (Hufnagel, 1766)
 Polia hepatica (Clerck, 1759)
 Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
 Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)
 Protarchanara brevilinea (Fenn, 1864)
  (Duponchel, 1843)
 Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
 Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
 Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
  (E. Hering, 1858)
 Senta flammea (Curtis, 1828)
 Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
 Sideridis kitti (Schawerda, 1914)
 Sideridis reticulata (Goeze, 1781)
 Sideridis turbida (Esper, 1790)
 Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
 Spaelotis ravida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spaelotis suecica (Aurivillius, 1890)
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808)
 Staurophora celsia (Linnaeus, 1758) — Совка розкішна
 Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
 Syngrapha microgamma (Hübner, 1823)
 Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
 Tholera cespitis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tholera decimalis (Poda, 1761)
 Tiliacea aurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
 Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
 Tyta luctuosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Victrix umovii (Eversmann, 1846)
 Xanthia gilvago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
 Xanthia togata (Esper, 1788)
  (Doubleday, 1855)
 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
 Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
  (Zetterstedt, 1839)
 Xestia sincera (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Hübner, 1813)
 Xestia baja (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Esper, 1798)
  (Boisduval, 1840)
  (Haworth, 1809)
 Xestia stigmatica (Hübner, 1813)
 Xestia xanthographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1803)
 Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
 Xylena vetusta (Hübner, 1813)
 Xylomoia strix Mikkola, 1980

Nolidae 

 Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
 Earias clorana (Linnaeus, 1761)
 Earias vernana (Fabricius, 1787)
 Meganola albula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Meganola strigula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nola aerugula (Hübner, 1793)
 Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
 Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)
 Nola karelica Tengstrom, 1869
 Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904)
 Nycteola degenerana (Hübner, 1799)
 Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
 Nycteola svecicus (Bryk, 1941)
 Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

Зубницеві (Notodontidae) 

  (Esper, 1783)
 Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
 Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
 Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hufnagel, 1766)
  (Borkhausen, 1790)
  (Brahm, 1787)
  (Clerck, 1759)
 Gluphisia crenata (Esper, 1785) — Глуфізія осикова
 Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1767)
 Notodonta torva (Hübner, 1803)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
  (Esper, 1799)
 Odontosia sieversii (Menetries, 1856)
 Peridea anceps (Goeze, 1781)
 Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
  (Fabricius, 1776)
 Pheosia tremula (Clerck, 1759)
 Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
 Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermuller, 1775) — Чубатка пишновуса
 Pygaera timon (Hübner, 1803)
 Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)

Oecophoridae 

 Aplota nigricans (Zeller, 1852)
 Bisigna procerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828)
 Borkhausenia luridicomella (Herrich-Schäffer, 1856)
 Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758)
 Crassa tinctella (Hübner, 1796)
 Decantha borkhausenii (Zeller, 1839)
 Denisia luticiliella (Erschoff, 1877)
 Denisia similella (Hübner, 1796)
 Denisia stipella (Linnaeus, 1758)
 Denisia stroemella (Fabricius, 1779)
 Deuterogonia pudorina (Wocke, 1857)
 Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
 Epicallima formosella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Harpella forficella (Scopoli, 1763)
 Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
 Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839)
 Pleurota bicostella (Clerck, 1759)
 Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758)

Opostegidae 

  (Treitschke, 1833)
 Pseudopostega auritella (Hübner, 1813)
 Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

Plutellidae 

  (Fischer von Röslerstamm, 1840)
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Curtis, 1832)
 Rhigognostis hufnagelii (Zeller, 1839)
  (Steudel, 1873)
 Rhigognostis schmaltzella (Zetterstedt, 1839)
  (Zetterstedt, 1839)

Praydidae 

 Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846)
  (Bjerkander, 1784)
 Prays ruficeps (Heinemann, 1854)

Prodoxidae 

 Lampronia capitella (Clerck, 1759)
 Lampronia corticella (Linnaeus, 1758)
 Lampronia flavimitrella (Hübner, 1817)
 Lampronia fuscatella (Tengstrom, 1848)
 Lampronia luzella (Hübner, 1817)
 Lampronia redimitella (Lienig & Zeller, 1846)
 Lampronia rupella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Psychidae 

 Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767)
 Canephora hirsuta (Poda, 1761)
 Dahlica charlottae (Meier, 1957)
 Dahlica lazuri (Clerck, 1759)
 Dahlica triquetrella (Hübner, 1813)
 Diplodoma laichartingella Goeze, 1783
 Epichnopterix plumella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Narycia duplicella (Goeze, 1783)
 Pachythelia villosella (Ochsenheimer, 1810)
 Phalacropterix graslinella (Boisduval, 1852)
 Proutia rotunda Suomalainen, 1990
 Psyche casta (Pallas, 1767)
 Psyche crassiorella Bruand, 1851
 Siederia listerella (Linnaeus, 1758)
 Siederia rupicolella (Sauter, 1954)
 Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809)
 Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)

Pterophoridae 

  (Hübner, 1813)
 Agdistis adactyla (Hübner, 1819)
  (Hübner, 1813)
  (Haworth, 1811)
 Buckleria paludum (Zeller, 1839)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
 Geina didactyla (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Haworth, 1811)
  (Strom, 1783)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Zeller, 1852)
 Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841)
  (Hübner, 1813)
 Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841)
 Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Treitschke, 1833)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Stainton, 1851)
 Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)
  (Zeller, 1841)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1761)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pselnophorus heterodactyla (Muller, 1764)
 Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
 Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
  (Stein, 1837)
  (Linnaeus, 1761)
 Stenoptilia veronicae Karvonen, 1932

Pyralidae 

 Achroia grisella (Fabricius, 1794)
 Acrobasis advenella (Zincken, 1818)
 Acrobasis consociella (Hübner, 1813)
 Acrobasis repandana (Fabricius, 1798)
 Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
 Ancylosis oblitella (Zeller, 1848)
 Anerastia lotella (Hübner, 1813)
 Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
 Aphomia zelleri Joannis, 1932
 Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887)
 Assara terebrella (Zincken, 1818)
 Cadra cautella (Walker, 1863)
 Corcyra cephalonica (Stainton, 1866)
 Cryptoblabes bistriga (Haworth, 1811)
 Delplanqueia dilutella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dioryctria abietella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899
 Dioryctria simplicella Heinemann, 1863
 Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)
  Zeller, 1848
 Elegia similella (Zincken, 1818)
 Ephestia elutella (Hübner, 1796)
 Ephestia kuehniella Zeller, 1879
 Ephestia mistralella (Milliere, 1874)
 Episcythrastis tetricella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eurhodope cirrigerella (Zincken, 1818)
 Euzophera cinerosella (Zeller, 1839)
 Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865)
 Euzophera pinguis (Haworth, 1811)
 Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
 Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Homoeosoma nimbella (Duponchel, 1837)
 Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)
 Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
 Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
 Laodamia faecella (Zeller, 1839)
 Matilella fusca (Haworth, 1811)
 Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)
 Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786)
 Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
 Ortholepis betulae (Goeze, 1778)
 Ortholepis vacciniella (Lienig & Zeller, 1847)
 Paralipsa gularis (Zeller, 1877)
 Pempelia palumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pempeliella ornatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phycita roborella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phycitodes albatella (Ragonot, 1887)
 Phycitodes binaevella (Hübner, 1813)
 Phycitodes maritima (Tengstrom, 1848)
 Phycitodes saxicola (Vaughan, 1870)
 Pima boisduvaliella (Guenee, 1845)
 Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
 Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
 Pyralis lienigialis (Zeller, 1843)
 Pyralis regalis Denis & Schiffermuller, 1775
 Rhodophaea formosa (Haworth, 1811)
 Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849)
 Sciota adelphella (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
  (Eversmann, 1844)
 Sciota hostilis (Stephens, 1834)
 Sciota lucipetella (Jalava, 1978)
  (Zincken, 1818)
 Selagia argyrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Selagia spadicella (Hübner, 1796)
 Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
 Vitula biviella (Zeller, 1848)
 Zophodia grossulariella (Hübner, 1809)

Roeslerstammiidae 

  (Fabricius, 1787)

Сатурнієві (Saturniidae) 

 Aglia tau (Linnaeus, 1758) — Сатурнія руда
 Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) — Сатурнія мала

Schreckensteiniidae 

  (Hübner, 1819)

Scythrididae 
 Parascythris muelleri (Mann, 1871)
 Scythris cicadella (Zeller, 1839)
 Scythris disparella (Tengstrom, 1848)
 Scythris emichi (Anker, 1870)
 Scythris flavidella Preissecker, 1911
 Scythris inspersella (Hübner, 1817)
 Scythris laminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scythris limbella (Fabricius, 1775)
  (Scopoli, 1763)
 Scythris palustris (Zeller, 1855)
 Scythris seliniella (Zeller, 1839)
 Scythris siccella (Zeller, 1839)
 Scythris sinensis (Felder & Rogenhofer, 1875)

Sesiidae 
 Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775)
 Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801)
 Pyropteron triannuliformis (Freyer, 1843)
 Sesia apiformis (Clerck, 1759)
 Sesia melanocephala Dalman, 1816
 Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)
 Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883)
 Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)
 Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon spheciformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)

Бражникові (Sphingidae) 

 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) — Бражник мертва голова
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) — Бражник олеандровий
 Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
 Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
 Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
 Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) — Бражник скабіозовий
 Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
 Hyles gallii (Rottemburg, 1775) — Бражник підмаренниковий
 Hyles livornica (Esper, 1780)
 Laothoe amurensis (Staudinger, 1879)
 Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
 Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
 Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
 Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)
 Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
 Sphinx pinastri Linnaeus, 1758

Stathmopodidae 
 Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)

Thyrididae 
 Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)

Tineidae 

 Agnathosia mendicella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agnathosia sandoeensis Jonasson, 1977
 Archinemapogon yildizae Kocak, 1981
 Dryadaula irinae (Savenkov, 1989)
 Elatobia fuliginosella (Lienig & Zeller, 1846)
 Haplotinea ditella (Pierce & Metcalfe, 1938)
 Haplotinea insectella (Fabricius, 1794)
 Infurcitinea ignicomella (Zeller, 1852)
 Monopis fenestratella (Heyden, 1863)
 Monopis imella (Hübner, 1813)
 Monopis laevigella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Monopis monachella (Hübner, 1796)
 Monopis obviella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Monopis spilotella (Tengstrom, 1848)
 Monopis weaverella (Scott, 1858)
 Montescardia tessulatellus (Zeller, 1846)
 Morophaga choragella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nemapogon clematella (Fabricius, 1781)
 Nemapogon cloacella (Haworth, 1828)
 Nemapogon fungivorella (Benander, 1939)
 Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)
 Nemapogon inconditella (Lucas, 1956)
 Nemapogon nigralbella (Zeller, 1839)
 Nemapogon picarella (Clerck, 1759)
 Nemapogon variatella (Clemens, 1859)
 Nemapogon wolffiella Karsholt & Nielsen, 1976
 Nemaxera betulinella (Fabricius, 1787)
 Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
 Niditinea striolella (Matsumura, 1931)
 Niditinea truncicolella (Tengstrom, 1848)
 Scardia boletella (Fabricius, 1794)
 Stenoptinea cyaneimarmorella (Milliere, 1854)
 Tinea columbariella Wocke, 1877
 Tinea pallescentella Stainton, 1851
 Tinea pellionella Linnaeus, 1758
 Tinea semifulvella Haworth, 1828
 Tinea steueri Petersen, 1966
 Tinea svenssoni Opheim, 1965
  Meyrick, 1917
 Tinea trinotella Thunberg, 1794
 Tineola bisselliella (Hummel, 1823)
 Triaxomera fulvimitrella (Sodoffsky, 1830)
 Triaxomera parasitella (Hübner, 1796)
 Trichophaga scandinaviella Zagulajev, 1960
 Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758)

Tischeriidae 

 Coptotriche heinemanni (Wocke, 1871)
 Tischeria dodonaea Stainton, 1858
 Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

Листовійки (Tortricidae) 

 Acleris aspersana (Hübner, 1817)
 Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)
 Acleris comariana (Lienig & Zeller, 1846)
 Acleris cristana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris emargana (Fabricius, 1775)
 Acleris ferrugana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris fimbriana (Thunberg, 1791)
 Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris holmiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hyemana (Haworth, 1811)
 Acleris kochiella (Goeze, 1783)
 Acleris lacordairana (Duponchel, 1836)
 Acleris laterana (Fabricius, 1794)
 Acleris lipsiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris literana (Linnaeus, 1758)
 Acleris logiana (Clerck, 1759)
 Acleris lorquiniana (Duponchel, 1835)
 Acleris maccana (Treitschke, 1835)
 Acleris nigrilineana Kawabe, 1963
 Acleris notana (Donovan, 1806)
 Acleris obtusana (Eversmann, 1844)
 Acleris rhombana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris roscidana (Hübner, 1799)
 Acleris rufana (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761)
 Acleris shepherdana (Stephens, 1852)
 Acleris sparsana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris umbrana (Hübner, 1799)
 Acleris variegana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Adoxophyes orana (Fischer v. Röslerstamm, 1834)
  (Walsingham, 1898)
 Aethes cnicana (Westwood, 1854)
 Aethes fennicana (M. Hering, 1924)
 Aethes francillana (Fabricius, 1794)
 Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)
 Aethes kindermanniana (Treitschke, 1830)
 Aethes margaritana (Haworth, 1811)
 Aethes rubigana (Treitschke, 1830)
 Aethes rutilana (Hübner, 1817)
 Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)
 Aethes tesserana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aethes triangulana (Treitschke, 1835)
 Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
 Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
  (Linnaeus, 1758)
 Ancylis achatana (Denis & Schiffermuller, 1775) — Листокрутка полохлива
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis comptana (Frolich, 1828) — Листокрутка сунична  (Haworth, 1811)
  (Donovan, 1806)
 Ancylis kenneli Kuznetsov, 1962
  (Fabricius, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Treitschke, 1830)
  (Haworth, 1811)
  Barrett, 1871
 Ancylis rhenana Muller-Rutz, 1920
  (Guenee, 1845)
 Ancylis subarcuana (Douglas, 1847)
  (Hübner, 1799)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Haworth, 1811)
  (Linnaeus, 1758)
  (Treitschke, 1835)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1793)
  (Hübner, 1799)
  (Haworth, 1811)
  (Hübner, 1817)
  (Heinrich, 1926)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Frolich, 1828)
  (Haworth, 1811)
  (Zetterstedt, 1839)
  Hübner, 1825
  (Hübner, 1787)
 Archips crataegana (Hübner, 1799) — Листокрутка глодова  (Linnaeus, 1758)
 Archips podana (Scopoli, 1763)
 Archips rosana (Linnaeus, 1758)
 Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce externa (Eversmann, 1844)
 Argyroploce lediana (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce roseomaculana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797)
 Aterpia chalybeia Falkovitsh, 1966
 Bactra furfurana (Haworth, 1811)
 Bactra lacteana Caradja, 1916
 Bactra lancealana (Hübner, 1799)
 Bactra robustana (Christoph, 1872)
 Bactra suedana Bengtsson, 1989
 Capricornia boisduvaliana (Duponchel, 1836)
 Capua vulgana (Frolich, 1828)
 Celypha aurofasciana (Haworth, 1811)
 Celypha capreolana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Celypha cespitana (Hübner, 1817)
 Celypha lacunana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Celypha rivulana (Scopoli, 1763)
 Celypha rosaceana Schlager, 1847
 Celypha rufana (Scopoli, 1763)
 Celypha rurestrana (Duponchel, 1843)
 Celypha siderana (Treitschke, 1835)
 Celypha striana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Celypha tiedemanniana (Zeller, 1845)
 Choristoneura diversana (Hübner, 1817)
 Choristoneura hebenstreitella (Muller, 1764)
  (Hübner, 1799)
 Clepsis neglectana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Clepsis pallidana (Fabricius, 1776)
 Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758)
 Clepsis senecionana (Hübner, 1819)
 Clepsis spectrana (Treitschke, 1830)
 Cnephasia alticolana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)
  Pierce & Metcalfe, 1922
 Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)
 Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)
 Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
 Cochylidia heydeniana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
 Cochylidia moguntiana (Rossler, 1864)
 Cochylidia richteriana (Fischer v. Röslerstamm, 1837)
  (Curtis, 1834)
 Cochylidia subroseana (Haworth, 1811)
 Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834)
  (Schleich, 1868)
 Cochylis dubitana (Hübner, 1799)
 Cochylis epilinana Duponchel, 1842
 Cochylis flaviciliana (Westwood, 1854)
 Cochylis hybridella (Hübner, 1813)
 Cochylis nana (Haworth, 1811)
 Cochylis pallidana Zeller, 1847
 Cochylis posterana Zeller, 1847
 Corticivora piniana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cydia cognatana (Barrett, 1874)
 Cydia coniferana (Saxesen, 1840)
 Cydia corollana (Hübner, 1823)
 Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835)
 Cydia duplicana (Zetterstedt, 1839)
 Cydia honorana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cydia illutana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cydia indivisa (Danilevsky, 1963)
 Cydia inquinatana (Hübner, 1800)
 Cydia leguminana (Lienig & Zeller, 1846)
 Cydia medicaginis (Kuznetsov, 1962)
 Cydia microgrammana (Guenee, 1845)
 Cydia nigricana (Fabricius, 1794)
 Cydia pactolana (Zeller, 1840)
 Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
 Cydia servillana (Duponchel, 1836)
 Cydia splendana (Hübner, 1799)
 Cydia strobilella (Linnaeus, 1758)
 Cydia succedana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840)
 Dichelia histrionana (Frolich, 1828)
 Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846)
 Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915)
 Dichrorampha agilana (Tengstrom, 1848)
 Dichrorampha alpinana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha cinerascens (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha consortana Stephens, 1852
 Dichrorampha flavidorsana Knaggs, 1867
 Dichrorampha heegerana (Duponchel, 1843)
 Dichrorampha incognitana (Kremky & Maslowski, 1933)
 Dichrorampha nigrobrunneana (Toll, 1942)
 Dichrorampha obscuratana (Wolff, 1955)
 Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)
 Dichrorampha plumbagana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)
 Dichrorampha sedatana Busck, 1906
 Dichrorampha senectana Guenee, 1845
 Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811)
 Dichrorampha teichiana Sulcs & Kerppola, 1997
 Dichrorampha uralensis (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha vancouverana McDunnough, 1935
 Doloploca punctulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eana incanana (Stephens, 1852)
 Eana penziana (Thunberg, 1791)
 Eana argentana (Clerck, 1759)
 Eana osseana (Scopoli, 1763)
 Enarmonia formosana (Scopoli, 1763) — Листокрутка вишнева  (Humphreys & Westwood, 1845)
  (Hübner, 1799)
  (Haworth, 1811)
  (Haworth, 1811)
  (Haworth, 1811)
  (Haworth, 1811)
  (Fabricius, 1781)
  (Zeller, 1843)
  (Linnaeus, 1758)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Treitschke, 1835)
  (Meyrick, 1932)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Fabricius, 1794)
  (Fabricius, 1794)
  (Haworth, 1811)
  (Linnaeus, 1767)
  (Fabricius, 1798)
  (Hübner, 1799)
  (Linnaeus, 1761)
  (Fischer v. Röslerstamm, 1840)
  (Haworth, 1811)
 Epinotia gimmerthaliana (Lienig & Zeller, 1846)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Epinotia indecorana (Zetterstedt, 1839)
  (Fabricius, 1775)
  (Treitschke, 1835)
  (Tengstrom, 1848)
  (Clerck, 1759)
  (Hübner, 1799)
  (Linnaeus, 1758)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Douglas, 1845)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1824)
  (Donovan, 1806)
  (Clerck, 1759)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Haworth, 1811)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1813)
  (Schlager, 1849)
  (Hübner, 1817)
 Eucosma balatonana (Osthelder, 1937)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Haworth, 1811)
  (Guenee, 1845)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eucosma messingiana (Fischer v. Röslerstamm, 1837)
  (Treitschke, 1830)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Clerck, 1759)
 Eucosma scorzonerana (Benander, 1942)
 Eucosma suomiana (A. Hoffmann, 1893)
  (Treitschke, 1835)
  (Hübner, 1813)
  (Hübner, 1799)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eulia ministrana (Linnaeus, 1758)
 Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1796) — Листокрутка дволітна  (Hübner, 1799)
 Eupoecilia cebrana (Hübner, 1813)
  (Herrich-Schäffer, 1856)
  (Clerck, 1759)
  (McLachlan, 1869)
  (Haworth, 1811)
  (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
  Treitschke, 1835
  (Duponchel, 1843)
  (Nowicki, 1860)
 Grapholita molesta (Busck, 1916)
  Duponchel, 1843
  Schlager, 1847
  (Fabricius, 1775)
  Wocke, 1861
  (Clerck, 1759)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Treitschke, 1830
  Lienig & Zeller, 1846
  (Heinemann, 1863)
  (Ragonot, 1883)
  (Gregson, 1870)
  (Caradja, 1916)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Humphreys & Westwood, 1845)
  (Duponchel, 1843)
  (Frolich, 1828)
  (Hübner, 1799)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Treitschke, 1835)
  (Haworth, 1811)
  (Clerck, 1759)
 Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
  (Frolich, 1828)
  (Hübner, 1799)
  (Linnaeus, 1758)
  (Fabricius, 1775)
 Lepteucosma huebneriana Kocak, 1980
  (Doubleday, 1849)
  (Hübner, 1825)
 Lobesia virulenta Bae & Komai, 1991
  (Fabricius, 1781)
  (Zetterstedt, 1839)
  (Hübner, 1799)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1800)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Doubleday, 1850)
  (Stephens, 1834)
  (Haworth, 1811)
  (Linnaeus, 1758)
  (Clerck, 1759)
  (Fabricius, 1787)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Guenee, 1845)
  (Hübner, 1799)
 Pammene clanculana (Tengstrom, 1869)
  (Linnaeus, 1761)
  (Guenee, 1845)
 Pammene gallicolana (Lienig & Zeller, 1846)
  (Hübner, 1799)
  (Peyerimhoff, 1863)
  Kuznetsov, 1968
  (Guenee, 1845)
  (Sorhagen, 1885)
  (Stephens, 1834)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Fabricius, 1787)
  (Zeller, 1849)
  (Clerck, 1759)
  (Duponchel, 1843)
  (Guenee, 1845)
  (Lienig & Zeller, 1846)
 Pandemis cerasana (Hübner, 1786)
  (Treitschke, 1830)
 Pandemis corylana (Fabricius, 1794) — Листокрутка кривовуса ліщинова  (Treitschke, 1835)
 Pandemis heparana (Denis & Schiffermuller, 1775) — Листокрутка вербова кривовуса'''
  (Clerck, 1759)
  (Hübner, 1799)
 Pelochrista huebneriana (Lienig & Zeller, 1846)
  (Hübner, 1824)
  (Zeller, 1847)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Stainton, 1859)
  (Zeller, 1847)
  (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
  (Fabricius, 1794)
 Phiaris dissolutana (Stange, 1866)
  (Hübner, 1799)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Fabricius, 1776)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Freyer, 1842)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Thunberg, 1784)
  (Haworth, 1811)
  (Frolich, 1828)
  (Haworth, 1811)
  (Haworth, 1811)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Guenee, 1845)
  (Fabricius, 1775)
  (Zetterstedt, 1839)
  (Linnaeus, 1758)
  (Fabricius, 1787)
  (Linnaeus, 1758)
 Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Linnaeus, 1758)
  (Humphreys & Westwood, 1845)
  (Hübner, 1817)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Curtis, 1831)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1813)
  (Doubleday, 1849)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Tengstrom, 1875)
  (Hübner, 1787)
  (Heinemann, 1863)
 Spilonota ocellana (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Fabricius, 1794)
  (Hübner, 1799)
  (Hübner, 1799)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tortrix viridana Linnaeus, 1758
  (Sodoffsky, 1829)
 Zeiraphera griseana (Hübner, 1799)
 Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)
  (Saxesen, 1840)

 Uraniidae 
 Eversmannia exornata (Eversmann, 1837)

 Urodidae 
 Wockia asperipunctella (Bruand, 1851)

 Yponomeutidae 

 Cedestis gysseleniella Zeller, 1839
 Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)
 Euhyponomeutoides albithoracellus Gaj, 1954
 Kessleria fasciapennella (Stainton, 1849)
 Ocnerostoma friesei Svensson, 1966
 Ocnerostoma piniariella Zeller, 1847
 Paraswammerdamia conspersella (Tengstrom, 1848)
 Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783)
 Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767)
 Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796)
 Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)
 Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)
 Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796)
 Yponomeuta malinellus Zeller, 1838
 Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1796)
  Treitschke, 1832
  Stainton, 1849

 Ypsolophidae 

 Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ochsenheimeria urella Fischer von Röslerstamm, 1842
 Ochsenheimeria vacculella Fischer von Röslerstamm, 1842
 Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha blandella (Christoph, 1882)
 Ypsolopha chazariella (Mann, 1866)
 Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha falcella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ypsolopha horridella (Treitschke, 1835)
 Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758)
 Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha sarmaticella (Rebel, 1917)
 Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha sequella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767)
 Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758)

 Zygaenidae 

 Adscita statices (Linnaeus, 1758)
 Rhagades pruni (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
 Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
 Zygaena osterodensis Reiss, 1921
 Zygaena viciae'' (Denis & Schiffermuller, 1775)

Посилання 
 Fauna Europaea

Списки:Латвія
Фауна Латвії
л